Unter Frequenz versteht man:
 eine physikalische Größe, siehe Frequenz
 die Frequenz eines elektrischen Stromnetzes, siehe Netzfrequenz
 die Häufigkeit, mit der ein Ereignis eintritt
 in den Geowissenschaften die Jährlichkeit
 in der Genetik die Rekombinationsfrequenz, siehe Centimorgan
 in der Waffentechnik die Schussfrequenz, siehe Kadenz (Waffentechnik)
 bei geodätischen Kuppelbauwerken ein Maß für die Rundheit, siehe dazu Geodätische Kuppel#Frequenz,
 ein englischsprachiges wissenschaftliches Journal des de Gruyter Verlags zum Thema "RF/Microwave Engineering, Photonics and Communications"
 FreQueNz ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Forschungsnetz zur "Früherkennung von Qualifikationserfordernissen im Netz"

Siehe auch: